Біблеї́зм (, , ) — словосполучення, цитата (речення) або слово достеменно встановленого біблійного походження, що входить до лексичного складу мови й зафіксоване в текстах цієї мови. Оскільки більшість біблеїзмів є фразеологізмами, то поширене також поняття «біблійний фразеологізм» чи «біблійна ідіома».

Андрейчук Н.І., Карамишева І.Д., визначають біблеїзм як зафіксована у тексті Біблії фразеологічна одиниця, що має синтаксичну структуру словосполуки, де семантична єдність домінує над структурною роздільністю компонентів, які утворюють цілісність.

Особливості 
Попри те, що запозичення біблеїзмів у кожній мові відбувається з одного загального джерела, Біблії, біблеїзми кожної окремої мови мають низку своїх специфічних ознак, зумовлених історією перекладів Біблії цією мовою та культурою народу-носія мови. Серед специфічних рис біблеїзмів: змістовна структура, в якій чітко простежуються морально-дидактичні, морально-етичні складники, а також лінгвостилістичні особливості, що виявляються в конотативності їх семантичної структури.

Популярність Біблії й звертання до біблійних текстів підвищили й активність використання в художніх і публіцистичних текстах біблеїзмів, тобто окремих слів сучасної мови, які або просто запозичені з Біблії (die Hölle — «пекло», der Engel — «ангел» ін.), або піддалися семантичному впливу біблійних текстів. Поряд з окремими словами, біблеїзмами називають і сталі словосполучення, а також цілі вирази й навіть фрази, що походять із Біблії, наприклад: es werde Licht! — «хай буде світло!»; alles gute kommt von oben — «все найкраще приходить зверху (від Бога)» та інші. Насправді, дуже складно дати точне визначення біблеїзмам. Однак, вченим все-таки вдалося встановити, що біблеїзм — це фразеологічна одиниця, що може бути й ідіомою, і крилатим висловом, і фразеологізмом, і навіть просто окремим словом біблійного походження.

Велика кількість біблійних ідіоматичних одиниць зустрічається в багатьох мовах народів, що сповідають християнську релігію, і, отже, вони становлять інтерес для вивчення. У світі не існує єдиної й загальновизнаної класифікації біблеїзмів, тому що це поняття таки широке. Мовознавці класифікували біблеїзми за різними принципами. Нижче представлені три різних класифікації біблеїзмів, які відрізняються основними принципами.
З точки зору походження біблеїзмів виділяють:
 Вирази, які вже в тексті Біблії відрізняються цілісністю значення («зберігати як зіницю ока»,«альфа й омега»).
 Фразеологізми, утворені на базі вільних словосполучень Біблії, але отримали нове фразеологічне значення («зарити талант у землю»).
 Фразеологічні одиниці, не представлені даним лексичним складом у Біблії, але семантично відповідні її текстам («заборонений плід»).

Ю. А. Гвоздарьов доповнює наведену вище класифікацію й виділяє четвертий тип біблійних виражень — фразеологізми, обумовлені загальним змістом Біблії.
Він розділяє ідіоми біблійного походження на дві великі групи:
 «Добіблійські» (наприклад, «корінь зла»). Це фразеологізми, які вже в Біблії вживалися як метафоричні узагальнено-образні обороти.
 «Постбіблійські», які у свою чергу діляться ще на дві підгрупи:
 ідіоми біблійного походження, утворені в результаті метафоризації біблійних вільних словосполучень; серед цих біблеїзмів також багато інтернаціональних.
 біблійні фразеологізми, які взагалі не зустрічаються в Біблії ні в прямому, ні в переносному значенні, а утворяться вже в мові на основі тих або інших сюжетів. Такі біблеїзми, як правило, не зустрічаються в інших мовах і можуть називатися національно-запозиченими.

В. Г. Гак класифікує біблеїзми у такий спосіб:
 За ступенем їхнього зв'язку з Біблією, де виділяються чотири підгрупи:
 первинні біблеїзми, які безпосередньо відбивають біблійний текст або ситуацію. До них ставиться переважна більшість біблійних фразеологізмів.
 вторинні біблійні фразеологізми, які лише віддалено пов'язані з текстом Біблії.
 безпосередні, які відносяться безпосередньо до Біблії. Цитування, приклади.
 опосередковані, до яких належать запозичення з інших мов.
 За семантикою, де виділяються дві підгрупи:
 біблеїзми, що мають пряме значення (Allerheiligste — «свята святих»)
 біблеїзми з переносним значенням (seine Behauptung zurücknehmen — «взяти свої слова назад»).

Див. також 
 Біблеїстика

Примітки

Посилання 
 
Мовознавство
Біблія